Andrew Miller (1857-1919) – editore statunitense, fondatore della rivista Life
 Andrew Miller (1949–) – politico britannico
 Andrew Miller (1960–) – scrittore britannico
 Andrew Miller (1969–) – attore, regista e scrittore canadese
 Andrew Miller (1972–) – rugbista a 15 neozelandese, internazionale per il 
 Andrew Miller (1985–) – giocatore di baseball statunitense
 Andy Miller – produttore discografico britannico